

Островки — присілок, Манський район, Красноярський край
 Островки — село, Шилкинський район, Забайкальський край

Островки — колишня назва села Острови, Луцький район, Волинська область